Турушино — название населённых пунктов:

Россия 
 Турушино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Турушино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.